Dai (achternaam) 戴, een Chinese achternaam
Dai (eiland), een eiland in Papoea-Nieuw-Guinea
Dai (volk),  de benaming voor een etnisch volk in China.
Tai Nüa, een taal in China en Zuidoost-Azië
Dai (Indonesische taal), een taal in Indonesië
Dai (staat), Chinese staat tijdens Periode van de Zestien Koninkrijken, voorloper van de Noordelijke Wei

Digital Author Identifier, een uniek nummer voor Nederlandse auteurs en onderzoekers
Direct Air Intake, luchtinlaatsystemen voor Honda-motorfietsen
Decolonizing Architecture institute (DAi), een instituut op het gebied van architectuur in Bethlehem